De gemeente Capelle aan den IJssel heeft 49 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Capelle aan den IJssel.

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Monument in Capelle aan den IJssel
Capelle aan den IJssel
Capelle aan den IJssel